Het onderdeel slopestyle voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 14 en 15 februari 2022 in het Genting Snow Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Zwitserse Sarah Höfflin.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finale

Vrouwen slopestyle